Septonema är ett släkte av svampar. Septonema ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septonema